

Astronomia
 Avery – cratere lunare
 3580 Avery – asteroide della fascia principale

Geografia
Stati Uniti d'America
 Avery – census-designated place della Contea di Calaveras, California
 Avery – area non incorporata dell'Idaho
 Avery – township della Contea di Montmorency, Michigan
 Avery – città della Contea di Red River, Texas

Persone
 James Avery – attore statunitense
 Milton Avery – pittore statunitense
 Oswald Theodore Avery – medico e scienziato canadese
 Tex Avery – animatore e regista statunitense

Letteratura
 Avery – personaggio secondario della saga di Harry Potter

Onomastica
 Avery – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Scienza
 Esperimento di Avery – una delle esperienze fondamentali per l'avanzamento delle conoscenze nel campo della genetica e della biologia molecolare